Il temnodontosaurus era un grosso ittiosauro del Giurassico, lungo 9 metri ritrovato in Europa (Regno Unito, Germania). Aveva un muso lungo, un corpo a barile e una potente coda a due lobi. Gli occhi erano più grandi di qualunque altro animale, estinto o vivente. Il loro diametro era di circa 26 centimetri ed erano circondati da un anello di sottili placche ossee sovrapposte, che li proteggevano durante le immersioni. È possibile che occhi tanto grandi fossero un adattamento per la caccia notturna. È conosciuto talvolta come Leptopterygius. Il corpo idrodinamico e le lunghe mandibole erano fatti per catturare prede veloci. La sua dieta era a base di pesce, ma mangiava anche ammoniti, calamari e altri grandi molluschi cefalopodi: ne sono stati trovati i resti fossili all'interno degli scheletri di questi rettili. Probabilmente le femmine si prendevano cura dei piccoli e li addestravano alla caccia.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ittiosauri